Livo kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Livo, Como, kommun, Lombardiet, Provincia di Como, 
 Livo, Trento, kommun, Trentino-Alto Adige, Provincia di Trento, 

Robotskapade Italienförgreningar